водоватов — фамилия:
 Водоватов, Александр Павлович — советский гребец-байдарочник.
 Водоватов, Арсений Александрович — советский военный.
Водоватов, Геннадий Николаевич — марийский советский партийный руководитель, общественный деятель.